Hilde Sperling ha battuto in finale Simonne Mathieu 6–2 6–4.

Teste di serie
 Hilde Sperling (campionessa)
 Simonne Mathieu (finalista)
 Helen Jacobs (quarti di finale)
 Margaret Scriven (quarti di finale)
 Lilly De La Valdene (semifinali)
 Jadwiga Jędrzejowska (semifinali)
 Mary Hardwick (ottavi di finale)
 Sylvia Henrotin (quarti di finale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

 

Internazionali di Francia 1937